Shamkhorskoye Vodokhranilishche (azerbajdzjanska: Şəmkir Su Anbarı) är en reservoar i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Şəmkir Rayonu, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Shamkhorskoye Vodokhranilishche ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. Den sträcker sig 10,6 kilometer i nord-sydlig riktning, och 24,1 kilometer i öst-västlig riktning.

I övrigt finns följande vid Shamkhorskoye Vodokhranilishche:

 Dzegamchay (ett vattendrag)
 Dzhagirchay (ett vattendrag)
 Kara-Su (ett vattendrag)
 Shamkhorchay (ett vattendrag)

Trakten runt Shamkhorskoye Vodokhranilishche består i huvudsak av gräsmarker. Runt Shamkhorskoye Vodokhranilishche är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Şəmkir Rayonu
Insjöar i Azerbajdzjan större än 10 kvadratkilometer
Vattenmagasin i Azerbajdzjan